Грейс Гаммер (, род. 9 мая 1986) — американская актриса.

Биография 
Дочь Мерил Стрип.

Гаммер родилась в Нью-Йорке, но росла в Лос-Анджелесе и Коннектикуте, вместе со старшим братом Генри Вулфом Гаммером, старшей сестрой Мэми Гаммер и младшей сестрой Луизой.

Карьера 
Её первое появление на экранах состоялось в 1993 году, в фильме Стрип «Дом духов». В 2008 году она начала свою профессиональную актёрскую карьеру, выступая на малой сцене, а затем переместилась на телевидение с главной ролью в сериале TeenNick «Гигантик». С тех пор она появилась с небольшими ролями в фильмах «Ларри Краун» и «Милая Фрэнсис», а также брала на себя второстепенные роли в сериалах «Последний час» и «Новости».

В 2014 году, после роли в фильме «Местный», Гаммер получила регулярную роль второго плана в сериале CBS «За пределами». В том же году она взяла на себя второстепенную роль медсестры в четвёртом сезоне сериала FX «Американская история ужасов».

Личная жизнь 
С 10 июля 2019 года Гаммер замужем за музыкантом Тэем Стрэтэйрном, сыном актёра Дэвида Стрэтэйрна (Стрэтэйрн и мать Гаммер, Мерил Стрип, играли мужа и жену в фильме «Дикая река»). 23 марта 2020 года Гаммер подала на развод, указав датой расставания 21 августа 2019 года.

4 сентября 2021 года Гаммер вышла замуж за музыканта и продюсера Марка Ронсона. 13 октября 2022 года Гаммер и Ронсон объявили, что ждут своего первого ребёнка.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Киноактрисы США
Выпускники Колледжа Вассара